Chris Sharrock (1964 -), un batteur anglais.
 Ivan Sharrock (1941 -), un ingénieur du son britannique.
 Sonny Sharrock (1940 - 1994), un guitariste de free jazz et improvisateur américain.